Ivanišević je hrvatsko prezime. Osim u Hrvatskoj, pojavljuje se kao rijetko prezime u Crnoj Gori, Bosni i Srbiji.

Osobe s prezimenom Ivanišević 

Božidar Ivanišević (1920. – 2012.), crnogorski pjevač narodnih pjesama
Drago Ivanišević (1907. – 1981.), hrvatski pjesnik, dramatik i slikar
Đurđica Ivanišević (1951. – ), hrvatska novinarka, pjesnikinja i književna kritičarka
Frane Ivanišević (1863. – 1947.), hrvatski političar, etnograf, prosvjetitelj i dobrotvor
Goran Ivanišević (1971. – ), hrvatski tenisač
Jula Ivanišević (1893. – 1941.), katolička redovnica, mučenica i blaženica
Katica Ivanišević (1935. – ), bivša rektorica Sveučilišta u Rijeci 
Ljiljana Ivanišević (19??. – ), hrvatska rukometašica
Stjepan Ivanišević (1939. – ), hrvatski pravnik i sveučilišni profesor 
Vjekoslav Ivanišević (1884. – 1955.), jedan od osnivača Hajduka
Vjekoslav Ivanišević (Split, 27. ožujka 1947. – Split, 12. rujna 2018.), hrvatski arhitekt.

Izvori 

Hrvatska prezimena